Zwemmen is een van de sporten die tijdens de Middellandse Zeespelen worden beoefend. De sport staat sinds de eerste editie op het programma.

Geschiedenis 
Zwemmen is een van de basissporten van de Middellandse Zeespelen. De sport staat sedert de eerste editie op het programma van de Spelen en werd sindsdien op elke editie beoefend. Tijdens de Middellandse Zeespelen 1951 stonden er enkel onderdelen voor mannen op het programma, hetgeen niet onlogisch was, aangezien vrouwen pas in 1967 voor het eerst mochten deelnemen aan de Middellandse Zeespelen.

Het programma is doorheen de jaren amper gewijzigd. Zowel de mannen als de vrouwen strijden tegenwoordig in negentien onderdelen om de medailles. Tussen 2005 en 2018 stonden er ook twee onderdelen voor gehandicapte sporters op het programma. In de eeuwige medaillespiegel leidt Italië met ruime voorsprong op de rest. Frankrijk en Spanje vervolledigen de top drie.

Onderdelen

Mannen

Vrouwen

Medaillespiegel 

1: de medailles gewonnen door de Federale Republiek Joegoslavië in 1997 en 2001 werden in de eeuwige medaillestand toegekend aan de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië, dat van 1951 tot en met 1991 deelnam aan de Middellandse Zeespelen.

Externe link 
 Officiële website Internationaal Comité van de Middellandse Zeespelen